Giacomo Colonna puede referirse a:

 Giacomo Colonna (c. 1250-1318), cardenal italiano;
 Giacomo "Sciarra" Colonna (1270-1329), sobrino del anterior;
 Giacomo Colonna (1300-1341), obispo de Lombez.